Il singolare del torneo di tennis Incheon Women's Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Erika Sema che ha battuto in finale Yurika Sema 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Yurika Sema (finale)
 Erika Sema (Campionessa)
 Zhang Yuxuan (primo turno)
 Mari Tanaka (primo turno)

 Miharu Imanishi (quarti di finale)
 So-Ra Lee (secondo turno)
 Chin-Wei Chan (primo turno)
 Miyabi Inoue (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Incheon Women's Challenger 2013